Szwajcaria:
 Bergün – niemiecka nazwa miejscowości Bergün/Bravuogn
 Bergün/Bravuogn – miejscowość w gminie Bergün Filisur
 Bergün Filisur – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula